Лейли и Маджнун — письменный и фольклорный памятник народов Передней, Средней и Юго-Восточной Азии, в основе которой лежат древнеарабские легенды и предания о трагической любви юноши-поэта Каиса ибн Муада по прозвищу Маджнун (т. е. «одержимый») к девушке Лейли.

В литературе 
 «Лейли и Меджнун» — поэма Низами Гянджеви на персидском языке, 3-я часть «Хамсе» (1188).
 «Лейли и Меджнун» — поэма Амира Хосрова Дехлеви на персидском языке (1298).
 «Лейли и Меджнун» — поэма Абдуррахмана Джами на персидском языке (1484).
 «Лейли и Меджнун» — поэма Алишера Навои на староузбекском языке (1484).
 «Лейли и Меджнун» — утраченный роман Исы Неджати на османско-турецком языке (до 1509).
 «» — поэма Хагири на азербайджанском языке (1525).
 «Лейли и Меджнун» — поэма Физули на азербайджанском языке (1536).
 «Лейли и Меджнун» — поэма Замири на азербайджанском языке (1564).
 «Лейли и Меджнун» — поэма М. С. Тебризи.
 «Лейли и Меджнун» — драма в стихах  на языке урду (1887).

В театре 
 «Лейли и Меджнун» — опера Узеира Гаджибекова на основе поэмы Физули; первое оперное произведение исламского мира (1907).
 «Лейли и Меджнун» — четырёхактный балет Сергея Баласаняна (1947, Госпремия СССР 1949 года).
 «Лейли и Меджнун» — трёхактный балет Касьяна Голейзовского на музыку Сергея Баласаняна (Большой театр, 1964).
 «Лейли и Меджнун» — одноактный балет Кара Караева (Бакинский театр оперы и балета, 1969).

В кинематографе 
 «» — чёрно-белый фильм Абдолхоссейна Сепенты (Иран, 1937).
 «» — фильм на языке телугу с Аккинени Нагесвара Рао в главной роли (Индия, 1949).
 «Лейли и Меджнун» — фильм-балет студии «Таджикфильм» (СССР, 1960).
 «Сказание о любви» — фильм студии «Азербайджанфильм», режиссёр Лятиф Сафаров (СССР, 1961).
 «» — фильм на языке малаялам (Индия, 1962).
 «» — фильм на языке хинди с Риши Капуром в главной роли (Индия, 1976).
 «» — телевизионный фильм-опера (Азербайджан, 1996).

См. также 
  — сооружение в штате Раджастхан, Индия.

Примечания